Bill Edwards (1918-1999), dessinateur américain.
 Bill Edwards (1971-), joueur américain de basket-ball.

Voir aussi